Staggs peur désigner :
 Arthur Staggs (1912-2013), agent britannique du service secret britannique SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jimmy Staggs (1935-2007), disc-jockey américain et propriétaire de magasins de disques ;
 Monica Staggs (1970-), cascadeuse et actrice américaine.

Homonymie de patronyme